Харальд или Гаральд (Harald) — мужское имя германского происхождения.

Имя происходит от древнегерманских слов хере — «войско» и вальдан — «властвовать, повелевать».

Известные носители

Короли Дании 
 Харальд Клак (1-я пол. IX столетия)
 Харальд I Синезубый (958? — 986?)
 Харальд II (1014—1018)
 Харальд III (1040/1041 — 1080)

Короли Норвегии 
 Харальд I Прекрасноволосый (872? — 930?)
 Харальд II (961? — 970?)
 Харальд III Хардроде (1047—1066), иногда встречается написание Хардрааде. Упоминается также как Харальд Суровый или Смелый.
 Харальд IV (1130—1136)
 Харальд V (с 1991)

Другие личности 
 Мстислав Великий (1076—1132) — Великий князь Киевский, в западноевропейских летописях известен, как Гаральд.
 Бергстедт, Харальд (1877—1965) — датский писатель.
 Бор, Харальд (1887—1951) — датский математик и футболист, брат знаменитого физика Нильса Бора.
 Боссе, Гаральд Юлиус (Юлий Андреевич, Гаральд Андреевич, Гаральд Эрнестович; ; 1812—1894) — архитектор.
 Боссе, Гаральд Гаральдович (1841—1882) — архитектор, сын Гаральда Боссе-старшего.
 Брайнин, Харальд (1923—2006) — австрийский поэт, писатель, журналист.
 Валлин, Харальд (1887—1946) — шведский яхтсмен, чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр.
 Вельте, Харальд (род. 1979) — Linux-разработчик, системный архитектор смартфона OpenMoko, правозащитник.
 Гельхаус, Харальд (1915—1997) — немецкий офицер-подводник, участник Второй мировой войны.
 Йерне, Харальд (1848—1922) — шведский историк и общественный деятель.
 Калныньш, Харальд (1911—1997) — лютеранский епископ, первый глава ЕЛКРАС с 1988 по 1994 гг.
 Леш, Гаральд (род. 1960) — немецкий физик, астроном, философ и телеведущий.
 Нильсен, Харальд (род. 1941) — датский футболист.
 Райзенбергер, Харальд (1957—2009) — австрийский государственный деятель, президент бундесрата (2009).
 Райнль, Харальд (1908—1986) — австрийский кинорежиссёр.
 Свердруп, Харальд (1888—1957) — норвежский океанограф и метеоролог.
 Северуд, Харальд (1897—1992) — норвежский композитор.
 Смедвик, Харальд (1888—1956) — норвежский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 1908 года.
 Сольберг, Харальд Оскар (1869—1935) — норвежский художник-пейзажист.
 Хальворсен, Харальд (1887—?) — норвежский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 1908 года.
 Хансен, Харальд (1884—1956) — норвежский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 1908 года.
 Хаузен, Харальд цур (род. 1936) — немецкий медик и учёный.
 Хаусвальд, Харальд (род. 1954) — немецкий фотограф, прославившийся как повседневными историями, так и фотографиями Берлина.
 Хердаль, Харальд (1900—1978) — датский писатель, эссеист и поэт.
 Шлегельмильх, Харальд (род. 1987) — латвийский автогонщик.
 Шмидт, Харальд (род. 1957) — немецкий актёр, кабаретист, телеведущий и писатель.
 Шумахер, Харальд (род. 1954) — немецкий футболист.
 Эрих, Харальд (род. 1949) — немецкий саночник, выступавший за сборную ГДР, чемпион Европы.
 Эртль, Харальд (1948—1982) — австрийский автогонщик.
 Эдельстам, Харальд (1913—1989) — шведский дипломат, посол.
 Юлин, Харальд (1890—1967) — шведский ватерполист и пловец, призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Харольд

Примечания

Литература 
 

Мужские имена
Имена германского происхождения